A231 (Groot-Brittannië) - verkeersweg in Groot-Brittannië
 A231 (Nigeria) - verkeersweg in Nigeria
 A-231 (Spanje) - verkeersweg in Spanje